Gerechtsdeurwaarder, iemand die mensen oproept voor de rechtbank te verschijnen en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt
 Belastingdeurwaarder, een deurwaarder in dienst van de Belastingdienst